Hanson Peak är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Toppen på Hanson Peak är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Hanson Peak är varierad. Havet är nära Hanson Peak åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Spit,  meter över havet,  kilometer nordväst om Hanson Peak. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Artiklar med robotjusterad position
Berg i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 1000 meter över havet eller högre